Кубок Англии по футболу 2019/20 (также Кубок Футбольной Ассоциации Англии 2019/2020 () и Кубок Вызова Футбольной Ассоциации 2019/2020 ()) — 139-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 5-й раз подряд спонсором Кубка Англии является авиакомпания «Emirates», в связи с чем по спонсорским причинам турнир также известен как 2019–20 The Emirates FA Cup.

В турнире принимали участие 735 команд из Англии, Уэльса и Гернси.

Победу в Кубке Англии в рекордный 14-й раз в истории одержал лондонский «Арсенал». В финале на «Уэмбли» «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 2:1.

Победитель турнира получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Участники

Раунды и даты жеребьевок 
Даты жеребьевок и даты матчей распределены следующим образом:

Квалификационные раунды 
В квалификационных раундах приняло участие 644 команды, не являющихся членами Футбольной лиги Англии либо Английской Премьер-лиги. Отбор в турнир разделён на 6 этапов: экстрапредварительный раунд, предварительный раунд и 4 квалификационных раунда. Первый из кругов отбора начался 10 августа. Последний, четвёртый, этап отбора прошёл 19 октября. В результате, 32 команды прошли в «Первый раунд».

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда состоялась 21 октября 2019 года. 32 победителя квалификационной стадии присоединились к 47 клубам из Лиги 1 и Лиги 2 АФЛ для проведения 39 матчей, сыгранных в течение уик-энда 8-10 ноября. Из-за исключения ФК «Бери» из АФЛ и из розыгрыша кубка в связи с банкротством и расформированием, Чичестер Сити (последняя команда, оставшаяся в корзине после жеребьёвки) получил пропуск во второй раунд. Чичестер, как и ФК «Малдон и Типтри», был одной из двух команд из восьмого дивизиона системы футбольных лиг Англии, дошедших до первого раунда основного турнира, и самыми низкоуровневыми из оставшихся в розыгрыше команд.

Матчи

Второй раунд

Третий раунд 

Жеребьёвка третьего раунда прошла 2 декабря 2019 года. К 20 победителям второго раунда присоединились 20 команд Премьер-Лиги и 24 команды из Чемпионшипа АФЛ, которым предстояло сыграть 32 матча в течение уик-энда с 4 по 6 января 2020 года. В этом раунде принимали участие две команды из Премьер-дивизиона Национальной Лиги (пятый уровень пирамиды Системы Футбольных Лиг Англии), — ФК «Файлд» и «Хартлпул Юнайтед», — два клуба, бывшие низшими по рангу из оставшихся в розыгрыше кубка.

Все 32 матча состоялись с задержкой в одну минуту, чтобы воодушевить фанатов на мысль взять минуту на размышление о своём , а также показать фильм с речью председателя Футбольной Ассоциации принца Уильяма о психическом здоровье.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 6 января 2020 года в прямом эфире телеканала «BBC One» по завершении матча третьего раунда «Арсенал»—«Лидс Юнайтед». Её провели Карл Икеме и Робби Кин.

32 клуба-победителя третьего раунда поборолись за выход в пятый раунд. 
16 матчей были сыграны 24—27 января 2020 года, а 4—5 февраля состоялись ещё 6 переигровок.

Представителем низшей лиги стала команда из 5 дивизиона системы футбольных лиг — Нортгемптон Таун. Она же — последняя полупрофессиональная команда (т.е. не входящая в число 4 главных лиг Англии), покинувшая турнир.

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда прошла 27 января 2020 года.

16 клубов-победителей четвёртого раунда поборолись за выход в четвертьфинальную стадию. 
8 матчей были сыграны 2—5 марта 2019 года.
Представителем низшей лиги стала команда из 3 дивизиона — Портсмут.

С сезона 2018/2019 в матчах пятого раунда отменены переигровки. В случае ничейного исхода будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфинального раунда прошла 4 марта 2020 года

8 клубов-победителей пятого раунда будут бороться за выход в полуфинальную стадию. Все команды-участники четвертьфиналов — клубы из высшего дивизиона (Английской Премьер-лиги)

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинального и финального раундов прошла 28 июня 2020 года в прямом эфире телеканала «BBC One». Её провели Гари Линекер и Алан Ширер. 

4 клуба-победителя четвертьфинального раунда поборолись за выход в финал. Оба матча будут сыграны на стадионе «Уэмбли» 18 и 19 июля 2020 года.

Финал 

Финальный матч прошёл 1 августа 2020 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Примечания 

2019
Англия
Кубок Англии
Англия кубок